Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 393 dans le monde.

 Route 393 au Québec, Canada
 Route nationale 393 en France